Jarret Lukin (né le  à Fort McMurray, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Blazers de Kamloops || LHOu ||61 ||11 ||7 ||18 ||43 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|2001-2002 || Blazers de Kamloops || LHOu ||67 ||14 ||20 ||34 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Blazers de Kamloops || LHOu ||65 ||32 ||42 ||74 ||38 ||5 ||1 ||1 ||2 ||16
|-
|2003-2004 || Blazers de Kamloops || LHOu ||68 ||19 ||28 ||47 ||61 ||5 ||3 ||1 ||4 ||8
|-
|2004-2005 || Blazers de Kamloops || LHOu ||25 ||3 ||20 ||23 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||26 ||7 ||9 ||16 ||28 ||13 ||4 ||2 ||6 ||18
|-
|2005-2006 || Université de Calgary || ASUOC ||39 ||9 ||30 ||39 ||60 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Université de Calgary || ASUOC ||19 ||13 ||13 ||26 ||44 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Everblades de la Floride || ECHL ||26 ||6 ||12 ||18 ||8 ||13 ||0 ||4 ||4 ||14
|-
|2007-2008 || Everblades de la Floride || ECHL ||72 ||10 ||20 ||30 ||56 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || Bombers de Dayton || ECHL ||66 ||22 ||27 ||49 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Americans de Rochester || LAH ||6 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2009-2010 || Americans d'Allen || LCH ||47 ||14 ||18 ||32 ||50 ||20 ||5 ||9 ||14 ||20
|-
|2010-2011 || Americans d'Allen || LCH ||50 ||21 ||22 ||43 ||26 ||13 ||6 ||7 ||13 ||4 
|-
|2011-2012 || Americans d'Allen || LCH ||61 ||19 ||24 ||43 ||30 ||6 ||1 ||5 ||6 ||21
|-
|2011-2012 || Monsters du lac Érié || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Americans d'Allen || LCH ||62 ||18 ||16 ||34 ||25 ||19 ||4 ||2 ||6 ||39
|-
|2013-2014 || Americans d'Allen || LCH ||18 || 2 || 8 || 10 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || IceMen d'Evansville || ECHL || 56 || 12 || 26 || 38 || 16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || IceMen d'Evansville || ECHL || 9 || 0 || 5 || 5 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Fort McMurray
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Joueur des Monsters du lac Érié
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des IceMen d'Evansville